Населені пункти в Чехії:

 Боржетиці (Бржецлав)
 Боржетиці (Пельгржимов)